Nowinki () ist ein polnischer und russischer Ortsname:

 Polen:
 Nowinki (Mosina), Dorf im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen (bis 1939: Neuhauland, 1939 bis 1945: Neurode)
 Nowinki (Nowy Dwór Gdański), Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern (bis 1945: Neudorf)
 Nowinki (Polkowice), Weiler im Powiat Polkowicki der Woiwodschaft Niederschlesien

 Russland:
 Nowinki (Archangelsk, Kotlas, Priwodino), Dorf im Rajon Kotlas, Oblast Archangels, Stadtgemeinde Priwodino
 Nowinki (Archangels, Kotlas, Schipizyno), Dorf im Rajon Kotlas, Oblast Archangelsk, Stadtgemeinde Schipizyno
 Nowinki (Archangelsk, Krasnoborsk), Dorf im Rajon Krasnoborsk, Oblast Archangelsk
 Nowinki (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Nowinki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Kögsten, 1938 bis 1946 Michelfelde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Nowinki (Nowgorod, Staraja Russa), Dorf im Rajon Staraja Russa, Oblast Nowgorod
 Nowinki (Samara), Dorf in der Oblast Samara